

Населені пункти та їхні частини
 Пясковиці — село в гміні Бистшиця-Клодзька Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Пясковиці — село в гміні Паженчев Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Пясковиці — частина міста Згеж у Зґерському повіті Лодзинського воєводства
 Пясковиці — частина села Бродня-Дольна в гміні Бучек Ласького повіту Лодзинського воєводства

Примітки